Grubb ist der Familienname folgender Personen:

 Davis Grubb (1919–1980), US-amerikanischer Autor
 Freddie Grubb (1887–1949), britischer Radsportler und Fahrradbauer
 Howard Grubb (1844–1931), irischer Optiker und Erfinder
 Kevin Grubb (1978–2009), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Lorrie Dunington-Grubb (1877–1945), englisch-kanadische Landschaftsarchitektin, Unternehmerin, Autorin und Kunstmäzenin 
 Norman Grubb (1895–1993), britischer evangelischer Missionar
 
 Robert Grubb (* 1950), australischer Schauspieler
 Timothy Grubb (1954–2010), britischer Springreiter
 Thomas Grubb (1800–1878), irischer Optiker und Entwickler des ersten Aplanats

Siehe auch:
 Grubb-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Sir Howard Grubb, Parsons and Co., britischer Hersteller von Teleskopen
 (1058) Grubba, Asteroid
 Grupp